Командный чемпионат мира по международным шашкам 2005 года проводился с 18 по 24 сентября в Riviera del Beigua, Италия Всемирной федерацией шашек (FMJD). Участвовали восемнадцать команд трёх континентов. Победила команда России.

 — 

 —  

 —

Результаты 
Турнир проводился в два этапа. На первом этапе 18 команд были разбиты на четыре группы, в каждой группе играли по круговой системе. Две лучшие команды из каждой группы выходили во второй этап, где они играли по олимпийской системе. 

В каждой команде играли по 4 шашиста. За победу в каждой игре присваивалось 2 очка, за ничью — 1, за поражение 0 очков.

За победу в матче (5, 6, 7 и 8 очков) команде присваивалось 2 очка, за ничью (4:4) — 1 очко, за поражение 0 очков.

При равенстве очков выше ставилась команда набравшая больше очков во всех партиях.

Первый этап 

В скобках указано количество очков набранное во всех играх.

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Четвертьфинал 
При равенстве очков в матче для выявления победителя проводились партии с укороченным контролем времени.
  —  5:3
  —  4:4 (5:3)
  —  4:4 (5:3)
  —  3:5

Полуфинал 
  —  4:4 (7:1)
  —  4:4 (3:5)

Матч за 3 место 
  —  на тай-брейке 5:3

Финал 
  —  7:1

Ссылки 
 Командный чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин 2005